Дэвлет — фамилия.

Известные носители:
 Дэвлет, Екатерина Георгиевна (род. 1965) — российский археолог, сотрудник Института археологии РАН, профессор РГГУ, лауреат премии имени И. Е. Забелина (2012). Дочь Дэвлет М. А.
 Дэвлет, Марианна Арташировна (1933—2021) — археолог, ведущий научный сотрудник Отдела бронзового века Институте археологии РАН, доктор исторических наук, лауреат премии имени И. Е. Забелина (2012).